Jean Perrot peut désigner :
 Jean Perrot (ou Jean Proth) (v. 1420-1474), un supérieur général de l'Ordre du Val-des-Écoliers ;
 Jean Perrot (1889-1976), un homme politique français ;
 Jean Perrot (1904-1943), un résistant grenoblois ;
 Jean Perrot (1925-2011), un linguiste français ;
 Jean Perrot (1920-2012), un archéologue français.